Дорман, Яков Абрамович (1908, Коканд — 1980, Москва) — советский учёный-горняк, специалист в области проектирования и проходки горных выработок с системой замораживания грунтов. Доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии СССР.

Биография 
Яков Абрамович Дорман родился в Коканде в 1908 году. В 1922 году семья переехала из Коканда в Ташкент, где, после окончания школы, Я.В. Дорман поступил в 1926 году в Среднеазиатский государственный университет на геологическое отделение физического факультета. В связи с бурным развитием промышленности и практически полным отсутствием своих кадров в республике в 1927 году в САГУ было организовано горное отделение под руководством профессора М.М. Протодьяконова, специалиста с мировым именем, одного из инициаторов создания университета в Ташкенте. Первые студенты этой группы должны были завершить образование и получить дипломы горных инженеров в 1931 году. Но неожиданная  кончина М.М. Протодьяконова в марте 1930 года резко изменила эти планы. Было принято решение о командировании всей группы горняков в полном составе в Московскую горную академию им. Сталина для завершения учебы. В 1931 году все студенты этой группы уже в Московском горном институте (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС»), одном из шести вузов, на которые была разделена МГА, получили дипломы горных инженеров. По окончании обучения Я.А. Дорман был направлен на работу в Метрострой.

В Метрострое начал трудовую деятельность на строительстве первой очереди Московского метрополитена. Курировал работы по замораживаю грунта при строительстве станции "Кировской" (ныне - "Чистые пруды") под руководством Н. Г. Трупак. Предложил несколько остроумных решений, которых были внедрены в производство. Как отмечалось в знаменитой книге 1935 года "Как мы строили метро", Настал момент, когда с величайшим успехом проявил свои способности выходец из того самого «детского дома», из той группы молодых специалистов, о которой рассказано выше. То был инженер Дорман. Он предложил использовать силу тяжести тюбингов. Как в случае с плывунами, которые посредством замораживания были превращены из наших врагов в друзей, мы трудное для нас свойство тюбингов делали полезным. Опущенный в наклонный ход тюбинг помещался на платформу, движущуюся силой тяжести к забою. Там в месте укладки устанавливалась металлическая рама, изогнутая соответственно контуру кольца. Тюбинг при помощи домкратов перегружался на раму. Придерживая его канатом, мы отпускали его скользить по раме вниз, к месту укладки. Таким образом сила тяжести тюбинга работала на нас два раза. Остроумное предложение Дормана усовершенствовали инженеры Решетников и Куров. Теперь тюбинг опускался к забою без платформы, скользя прямо по направляющим металлическим брусьям.Работал начальником смены по проходке наклонных стволов, затем начальником наклонной шахты, пройдя путь до главного инженера шахты. В 1936 году «Контора по замораживанию грунтов» и «Специальная контора по водопонижению» Метростроя, шахты № 7 и № 8 были объединены в «Контору специальных способов практических работ» руководителем которой был назначен Я.А. Дорман.

В должности начальника отдела специальных способов практических работ Я.А.Дорман проработал до 1962 года, затем переходит в ЦНИИС на должность старшего научного сотрудника.

С 1963 года руководитель научно-исследовательской лаборатории, где сочетает практическую и научную деятельность. При его непосредственном участии, техническом и научном руководстве в сложных инженерно-геологических условиях было сооружено более 200 подземных объектов, большинство из которых носят секретный характер.

Многолетняя работа по методам заморозки грунтов была обобщена Я.А. Дорманом в виде докторской диссертации, им опубликовано 102 научные работы, в том числе монографии, учебные пособия для вузов, получены патенты на 14 изобретений.

Признание 
Лауреат Сталинской премии за 1945 год «за коренное усовершенствование метода производства работ по искусственному замораживанию грунтов и широкое внедрение его в практику строительства подземных сооружений». Я.А.Дорман награждён орденами Ленина, Трудового красного знамени, «Знак почёта», медалями.

Избранные труды 
 Дорман Я.А. Новые способы и усовершенствования искусственного замораживания грунтов при строительстве подземных сооружений : (Тоннели и метрополитены) : Доклад о выполненных объектах на строительствах подземных сооружений и опублик. работах на соискание учен. степени доктора техн. наук / Гос. ком. по делам строительства СССР. Науч.-исслед. ин-т оснований и подземных сооружений. Список работ автора: с. 31-33 (40 назв.) - Москва : Б. и., 1963
 Дорман Я.А. Искусственное замораживание грунтов при строительстве метрополитенов. - Москва : Транспорт, 1971
 Дорман Я.А. Специальные способы работ при строительстве метрополитенов. - М. : Транспорт, 1981

Патенты 
 Способ укрепления грунтов и горных пород // 817140
 Инжекционная горелка // 777354
 Способ проходки подземных сооружений в водонасышенных грунтах // 628313
 Нагревательное устройство для оплавления битумных рулонных материалов при гидроизоляции подземных и других инженерных сооружений // 599008
 Рулонный материал // 561773

Источники 
Яков Абрамович Дорман

Я.А. Дорман. Опыт применения замораживания грунтов на строительстве метрополитена. В книге «Мы строим метро», М.: Моск. рабочий, 1983

Патенты автора ДОРМАН ЯКОВ АБРАМОВИЧ

А.Ф. Денищенко, Н.Г. Трупак. Девять миллиардов калорий холода. В книге "Как мы строили метро" М., 1935

Плохих В.А. УПРАВЛЕНИЕ № 157 МИНТРАНССТРОЯ СССР
Выпускники Московского государственного горного университета